Asian Tour 2013/2014 – Turniej 4 − dwunasty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 4-8 marca 2014.

Nagrody i punkty rankingowe

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Ostatnia 16: £ 1 000 
Ostatnia 32: £ 600 
Ostatnia 64: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 
 137, 111, 103, 101  Ding Junhui
 136  Michael Leslie
 136, 123, 105, 103  Yu Delu
 133, 103  Alan McManus
 131  Zhou Yuelong
 127, 126  Ken Doherty
 127  Jimmy White
 125  Gary Wilson
 124, 116  Barry Pinches
 113, 111  Liang Wenbo
 112  Robert Milkins
 105, 100  Stuart Bingham
 104  Rouzi Maimaiti
 102  Feng Yu

Bibliografia 
 AT 4 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2014 w Chinach
Dongguan